Свято́й Елевфе́рий ( — «достойный быть свободным человеком, свободный, вольный, независимый» от  — «свобода, свободное состояние, независимость») может означать:

 Елевфе́рий и Леони́д — мученики; время и место кончины неизвестны, по другим сведениям сожжены в Константинополе, житие не сохранилось. Память 8 августа.
 Елевферий Парижский (ум.96 или в III век) — диакон, проповедовавший христианство в Галлии, священномученик; пострадал в Париже с епископом Дионисием и пресвитером Ру́стиком и казнённый вместе с ними на Монмартре. 
 Елевфе́рий (Элевте́рий) — епископ Рима (174/175—189), память 26 мая. 
 Елевферий Иллирийский (ум.121, при Адриане, Рим) — епископ, священномученик, память 18 апреля .
 Елевферий Никомедийский (ум.303) — воин, мученик, память 2 октября.
 Елевферий Тарсийский (310 — мученик, память 4 августа.
 Елевферий Кувикуларий (IV, при Максимиа́не Герку́лии) — мученик.
 Елевферий Турнейский (ум. 531), епископ города Турне, ныне в Бельгии, память 20 февраля .
 Елевферий Осерский (ум. 561), епископ города Осера, память 16 августа .
 Алексий (Бяконт), в миру Елевфе́рий Фёдорович Бяконт — митрополит Киевский и всея Руси, святитель  (ок. 1295 — 12 февраля 1378).
 Елевферий (Печенников) (1870—27.07.1937) — схиархимандри́т, преподобному́ченик.

Примечания